Black Mask, rivista pulp statunitense di genere giallo
 Maschera Nera, personaggio dei fumetti DC Comics
 Black Mask – singolo di Pop Smoke del 2020